Tracylla är ett släkte av svampar. Tracylla ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tracylla